Жар-Птиця — у східнослов'янській народній творчості — казковий птах сонячного царства із сліпучо-золотавим, мов жар, пір'ям.

 «Жар-птиця» — балет на одну дію на музику Ігоря Стравінського, з хореографією Михайла Фокіна і декораціями Леона Бакста (1910).

 «Жар-птиця» — анімаційний фільм 1983 року студії Київнаукфільм, режисер — Цезар Оршанський.